MID steht für:

 Außenministerium der Russischen Föderation
 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, physikalisches Messgerät
 Maritime Identification Digits, dreistellige Seefunkkennzahl
 Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie, siehe Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte
 Flughafen Mérida, Mexiko, laut IATA-Code
 Message-ID, weltweit eindeutige Kennzeichnung von E-Mail-Nachrichten oder Usenet-Postings
 Military Intelligence Division, historischer US-Geheimdienst
 Minimale Infektionsdosis in der Infektiologie, siehe Infektionsdosis
 Mobile Internet Device, Intel-Konzept, siehe Mobiles Internetgerät
 Molded Interconnect Devices, 3-dimensionale elektronische Baugruppen
 Multiinfarkt-Demenz, siehe Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie #Differentialdiagnose

MiD steht für:
 Mobilität in Deutschland, bundesweite BMVI-Haushaltsbefragung zu Verkehrsverhalten

mid steht für:
 moderne mandäische Sprache, eine aramäische Sprache, laut ISO-639-3-Code
 Dateiformat für MIDI-Daten, siehe Musical Instrument Digital Interface #Dateiformate

Abkürzung